Trnava kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Trnava (distrikt), Vratsa, Obsjtina Bjala Slatina,

Slovakien 

 Trnava (region), 
 Okres Trnava, distrikt, 
 Trnava, Okres Trnava, 
 Trnava (vattendrag i Slovakien, lat 48,29, long 17,64),

Tjeckien 

 Trnavka (vattendrag i Tjeckien), Vysočina, 
 Trnava (ort i Tjeckien, Zlín), 
 Trnava (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar